Chinchón puede referirse a:

 Chinchón, apellido.
 Chinchón, municipio de la Comunidad de Madrid, España.
 Chinchón, bebida alcohólica.
 Chinchón, juego de naipes.